Adalino Mealli (1910-2001) – ciclista su strada italiano
 Bruno Mealli (1937) – ex ciclista su strada italiano
 Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (1624-1687) – compositore italiano